Metsosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Metsosaaret (ö, lat 61,68, long 26,94), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Metsosaaret (ö, lat 61,19, long 27,13), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar